Onofrio di Giordano (* um 1405 in Cava dei Tirreni; † nach 1455 in Neapel ?) war ein italienischer Bildhauer und Architekt der Renaissance.

Leben

Literatur 
 
 Nada Grujić: Onofrio di Giordano della Cava i Knežev dvor u Dubrovniku. (Onofrio di Giordano della Cava und der Rektorenpalast) In: Dubrovnik in Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske. (Hrsg.) P. Marković, J. Gudelj, Zagreb 2008, S. 11–18, 34–40.
 Janez Höfler: Die Kunst Dalmatiens: vom Mittelalter bis zur Renaissance, 800–1520. Karl-Franzens-Universität, Graz 1989, S. 228–233, 245–248.
 Ulrich Thieme, Felix Becker: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Band XIV, S. 79 f.

Weblinks 

 Onofrio della Cava auf lazaretihub.com
 Onofrio Giordano (mit Fotos) (italienisch) auf tuttosucava.it

Bildhauer der Renaissance
Medailleur
Architekt der Renaissance
Historische Person (Italien)
Person (Dubrovnik)
Geboren im 15. Jahrhundert
Gestorben im 15. Jahrhundert
Mann